Internationaler Schutz steht für:

 Internationaler Schutz, Oberbegriff im Asylverfahrensgesetz, siehe Subsidiär Schutzberechtigter #Deutschland
 Schutzzone funktechnischer Anlagen #Internationaler Schutz

Siehe auch:
 Lichtschutzgebiet der International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)
 Washingtoner Artenschutzübereinkommen, internationale Konvention